Le handboard est un jeu d'adresse inspiré du skateboard, consistant à réaliser des figures acrobatiques (tricks) avec une planche de  de long, maniée avec les mains. Ce jeu est comparable au fingerboard.

Plusieurs marques de vrai skateboard comme World Industries font des handboards à leur effigie.

Jeu d'adresse
Variante du skateboard

cs:Fingerboard#Handboard